Округ Бивер — округ в штате Оклахома, США. Население округа на 2000 год составляло 5 857 человек. Административный центр округа — город Бивер.

География 

Округ имеет общую площадь 4708 км² из которых 4699 км² приходится на сушу и 8 км² (0,18 %) на воду.

Основные автомагистрали 

  Автомагистраль 64
  Автомагистраль 83
  Автомагистраль 270
  Автомагистраль 412

Соседние округа 

 Мид, Канзас (север)
 Кларк, Канзас (северо-восток)
 Харпер, Оклахома (восток)
 Эллис, Оклахома (юго-восток)
 Липскомб, Техас (юг)
 Окилтри, Техас (юго-запад)
 Техас, Оклахома (запад)
 Сьюард, Канзас (северо-запад)

Населённые пункты 

 Бивер
 Форган
 Гейт
 Ноулс

Округа Оклахомы